

Geografia
 Great Lumley – villaggio dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Durham

Persone
 Aldred Lumley, X conte di Scarbrough (1857-1945) – generale inglese
 Benjamin Lumley (1811-1875) – impresario teatrale e avvocato britannico
 Brian Lumley (1937) – scrittore britannico
 Dan Lumley (...) – musicista e batterista statunitense
 Henry de Lumley, propr. Henry de Lumley-Woodyear (1934) – archeologo francese
 Ida Lumley, propr. Annabella Lumley, contessa di Bradford (1848-1936) – nobildonna inglese
 Joanna Lumley, propr. Joanna Lumley Lamond (1946) – attrice, attivista ed ex modella britannica
 Joe Lumley, propr. Joseph Patrick Lumley (1995) – calciatore inglese
 John Lumley, I barone Lumley (1533-1609) – nobile e letterato inglese
 Kim Lumley (...) – sciatrice nautica britannica
 Richard Lumley, I conte di Scarbrough (1650-1721) – politico e militare inglese
 Richard Lumley, II conte di Scarbrough (1686-1740) – politico inglese
 Richard Lumley, IX conte di Scarbrough (1813-1884) – ufficiale irlandese
 Roger Lumley, XI conte di Scarbrough (1896-1969) – generale e politico inglese
 Thomas Lumley-Saunderson, III conte di Scarbrough (1691-1752) – ufficiale e politico inglese